Les Nakais sont une race extraterrestre fictive, créée pour la série télévisée de science-fiction Stargate Universe.

Origine du nom 
C'est Joseph Mallozzi qui a dévoilé le nom de cette race sur son blog alors que la deuxième et dernière saison de Stargate Universe était terminée.

Description

Histoire 
Il s'agit d'une race très avancée technologiquement, et sont les ennemis des Terriens à bord du Destinée : ils veulent s'emparer du vaisseau pour récupérer le savoir des Anciens que le vaisseau contient.

Ils vivent dans la galaxie traversée par le Destinée dès le début de la série. Ils disparaissent avec le changement de galaxie, bien que le colonel Young les voit en rêve et que Chloe se transforme à cause d'un virus. On les retrouve plus tard dans la nouvelle galaxie traversée par le Destinée lors d'un combat entre le vaisseau et des drones pendant lequel ils prendront le parti du Destinée. Ils s'enfuiront pendant la  des drones.

Technologie 
Ils disposent de vaisseaux-mères ainsi que de chasseurs. Les vaisseaux-mères disposent, comme le Destinée, d'un moteur VSL. Ils abordent les vaisseaux ennemis en s'arrimant à la paroi externe, et en la découpant au fer rouge.

Afin d'étudier et de soutirer des informations à leurs prisonniers, ils les immergent dans des cuves. Ils disposent aussi de matériel permettant de lire dans leurs pensées. Le  Nicholas Rush et Chloe Armstrong purent s'enfuir du vaisseau-mère en utilisant ces lecteurs de pensée pour soutirer des informations aux aliens. C'est également ainsi que Rush comprit que c'était le colonel Everett Young dans le corps d'un alien qui venait de le sortir de la cuve où il était prisonnier.

Enfin, ces aliens possèdent une technologie permettant de tracer les vaisseaux ennemis, et notamment le Destinée, en implantant des émetteurs dans le corps de leurs prisonniers. Le  Rush se voit ainsi greffé d'un traceur, dans le thorax, qui permit à l'escouade d'aliens de retrouver le Destinée, à sa sortie de VSL.

S'ils sont très avancés technologiquement, ils ne le sont pas autant que les Anciens.

Rencontres avec les Terriens 
Les aliens bleus ont enlevé le  Rush et Chloe Armstrong pour les étudier, ces derniers arrivent à s'en sortir en s'enfuyant du vaisseau-mère à bord d'un chasseur. Pendant ce temps-là, les vaisseaux extraterrestres attaquèrent les Terriens, sans succès.

Dans l'épisode 1x12 - Mutinerie, ils attaquent une nouvelle fois le Destinée, qu'ils repéraient grâce à deux balises : l'une placée sur un chasseur arrimé à la coque du vaisseau, et l'autre implantée près du cœur de Rush. Au retour du vaisseau ancien en espace conventionnel, il se mirent à le pilonner avec leurs vaisseaux-mères et à envoyer les escadres de chasseurs. Malgré des dissensions entre civils et militaires à bord du Destinée, il est décidé de maintenir toute la puissance dans les boucliers, ce qui permit au vaisseau de tenir contre l'attaque des aliens, jusqu'à son départ programmé en VSL.

Dans l'épisode 1x16 - À la dérive, à la suite d'une négligence d'un membre d'équipage, les Nakais, grâce aux pierres de communication des Anciens, prirent le contrôle mental d'un membre d'équipage et sabotèrent la propulsion VSL lors d'un voyage intergalactique (tout en repérant la position du vaisseau). Durant les réparations, ils attaquèrent le vaisseau qui ne pouvait plus fuir en VSL. Une fois les réparations terminées, le  Franklin, qui avait été une première fois dans le siège de contrôle, y retourna et ordonna le passage immédiat en VSL, mais sacrifia sa propre vie pour cela. Un effet inattendu fut que la dérivation placée à la suite du sabotage améliora les performances de la propulsion VSL.

Dans l'épisode 1x17 - La somme de toutes les peurs, Rush est victime d'hallucination où il imagine les aliens montant à bord du vaisseau via la porte. Il blesse Camille Wray en la prenant pour un alien.

Dans l'épisode 2X06 - À bout, le colonel Young subit des simulations du vaisseau pour évaluer sa capacité de commander l'équipage. Les scénarios impliquent les Nakai voulant récupérer Chloé.

Dans l'épisode 2x11 - Confrontation, Chloé envoie un message au Nakai. Elle explique à Scott qu'ils continuent de traquer le vaisseau depuis l'arrivée dans cette nouvelle galaxie. Trois vaisseaux arrivent et sont immédiatement attaqués par les drones. Deux d'entre eux sont détruits. Le dernier guérit Chloé et s'enfuit, laissant le Destiné affronter les drones.

Notes et références 

Peuple de Stargate